Grande-Terre, eiland van Guadeloupe
 Grande Terre, eiland van Nieuw-Caledonië
 Grande Terre (Kerguelen), hoofdeiland van de Kerguelen